Ochroconis är ett släkte av svampar. Ochroconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ochroconis